Jaaneman steht für:

 Jaaneman (Film, 1976), indischer Film (1976)
 Jaaneman (Film, 2012), indischer Film (2012)
 Jaan-E-Mann, indischer Film (2006)

Siehe auch:
 Jan.E.Man, indischer Film (2021)